Moonshiners est le nom d'un groupe parisien de musique rockabilly (années 1980-1990) qui a sorti un 45 tours en vinyle.
 Moonshiners est le nom d'un groupe écossais de musique Bluegrass.
 Moonshiners est le nom d'un groupe italien de musique celtique.
 The Moonshiners est le titre d'un film de Roscoe Arbuckle (1916).

Voir aussi